Скотина може да се отнася за:

 Скотина, село в дем Дион-Олимп, Централна Македония, Гърция;
 Скотина, село в дем Катерини, Централна Македония, Гърция.